Фёдор Фёдорович Штейн (нем. Theodor Stein, 16 марта 1819, Альтона — 24 февраля 1893, Санкт-Петербург ) — пианист и педагог. Российский немец.

Биография 
Родился в Германии, в 1819 году, в городе Альтона, с раннего детства у него обнаружились музыкальные способности, и уже с 8 лет он путешествовал вместе с отцом, исполняя концерты в Немецких городах.

Благодаря таланту обратил на себя внимание Клары Шуман, она поместила про него статью в музыкальной газете. Музыкальное образование окончил в Копенгагене.

В 17 лет приехал в Россию и дал несколько концертов. Штейн хотел тут остаться, но климат не позволил, и он переселяется жить в Ревель (Таллин). В Ревеле прожил 30 лет, иногда выезжал давать концерты. В 1846—1847 годах жил в Стокгольме. Там организовывал абонементные концерты, преимущественно камерной музыки. Стараниями Штейна в Ревеле было создано общество с абонементными годичными концертами.

С большим успехом выступил в Гамбурге и в Париже. В 1872 году был приглашен в число профессоров консерватории Санкт-Петербурга, и с этого времени жил в Петербурге до самой смерти. Неоднократно здесь выступал в симфонических и камерных собраниях, его упоминали как талантливого исполнителя.

Умер 24 февраля в 1893 году, в городе Санкт-Петербурге.

Семья 
Жена:

Александра Николаевна (Александрина) Штейн, урождённая фон Розеншильд-Паулин (1842—1915) — из рода Кульневых и выходцев из Дании фон Розеншильд-Паулин (1842-1915).

Дети:

 Евгений Фёдорович Штейн (1869-1961),

 Алексей Фёдорович Штейн (1870-1959),

 Модест Фёдорович Штейн (1876—1908),
 Вера Фёдоровна Штейн (1881—1971),

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1819 году
Умершие 23 февраля
Умершие в 1893 году
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище